Sortawala steht für:

 Sortawala, eine Stadt in der Teilrepublik Karelien in Russland
 Rajon Sortawala, einen Rajon in der Teilrepublik Karelien in Russland
 A121 Sortawala, eine Fernstraße föderaler Bedeutung in Russland, siehe A121 (Russland)